Les mots capensis (masculin ou féminin) et capense (neutre) sont deux déclinaisons (notamment du nominatif singulier) d'un adjectif du latin contemporain signifiant « du cap ».

Sciences et techniques 
 En biogéographie, le Capensis est une région floristique localisée près de l'extrémité sud de l'Afrique du Sud, la plus petite des six divisions principales du monde quant à la répartition naturelle des espèces végétales terrestres.
 En taxonomie, les mots capensis et capense sont employés comme épithète spécifique ou nom subspécifique pour nommer de nombreuses espèces et sous-espèces animales ou végétales originaires de la province du Cap, en Afrique du Sud. Pour les articles consacrés à de telles espèces et sous-espèces, consulter les listes générées automatiquement : capensis, capense.
 On a appelé Homo capensis des fossiles humains découverts en Afrique du Sud au début du , aujourd'hui considérés comme appartenant à l'espèce Homo sapiens.

Toponyme 
 L'îlot de Capense est une petite île de la Méditerranée située à moins de  du cap Corse, sur la commune de Centuri (Haute-Corse, France).

Épithète spécifique